

Biologie 
 Banta (geslacht), vlindergeslacht in de familie van de dikkopjes
 Banta banta, vlindersoort in het geslacht Banta
 Kapokboom, in de Malinkétaal bantã

Geografie 
 Banta (Indiana), gemeentevrij gebied in de Amerikaanse staat Indiana
 Banta (Californië), gemeentevrij gebied in de Amerikaanse staat Californië
 Dunlap (Missouri), vroeger Banta, gemeentevrij gebied in de Amerikaanse staat Missouri
 Banta (eiland), een van de Kleine Soenda-eilanden in Indonesië
 Gili Banta, eiland in Westelijke Kleine Soenda-eilanden in Indonesië
 Banța (heuvel), een heuvel bij het centrum van de Roemeense stad Ocna Mureș
 Banta (watergang), een water in Ivoorkust
 Banta (Sierra Leone), een chiefdom in het Moyambadistrict in Sierra Leone

Mensen 
 Banta (familienaam), familienaam, achternaam
 Albert Franklin Banta  (1843–1924), Amerikaans krantenman, politicus, jurist en militair
 Arthur M. Banta (1877–1946), Amerikaans zoöloog
 Bradford Banta (1970), Amerikaans American footballspeler
 George Banta  (1857–1935), Amerikaans zakenman
 Jack Banta (American football) (1917–1977), Amerikaans American footballspeler 
 Jack Banta (baseball) (1925–2006), Amerikaans baseballspeler
 Lisa Banta (1979), Amerikaans paralympisch goalballspeelster en discuswerpster
 Melissa Elizabeth Riddle Banta (1834–1907), Amerikaans dichteres
 Parke M. Banta, Amerikaans politicus en jurist (1891-1970)

Personages 
 Tony Banta, een personage in de sitcom Taxi (Amerikaanse televisieserie)
 Banta, een stereotype in een genre van etnische grappen over Sikhs, de Sardarjigrap

Overige 
 Banta Corporation, een voormalig, Amerikaans bedrijf in visuele weergave, drukwerk en logistiek
 Banta (frisdrank), een populaire frisdrank in India
 Manta (taal), ook wel Banta genoemd, een taal in Kameroen

Zie ook 
 Bantay, een gemeente op het eiland Filipijnse Luzon